Trans7 (também conhecido como TV7) é uma rede de televisão indonésia.

Ligações externas

Redes de televisão da Indonésia
Canais de televisão fundados em 2001